Cette page affiche les résultats détaillés de la Coupe du monde de football 2022 à partir des huitièmes de finale qui débutent le 3 décembre 2022 jusqu'à la finale, qui a lieu le 18 décembre.

Vue d'ensemble 
Les 16 qualifiés issus des  du premier tour :

Il est intéressant de noter que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que tous les continents, d'un point de vue géographique, sont représentés en huitièmes de finale. Toutes les confédérations sont représentées à l'exception de l'OFC — à laquelle appartenait la fédération d'Australie avant que celle-ci ne rejoigne l'AFC en 2006 — dont aucune nation n'avait réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2022.

Tableau final

Matchs

Huitièmes de finale

Pays-Bas - États-Unis

Argentine - Australie

France - Pologne

Angleterre - Sénégal

Japon - Croatie

Brésil - Corée du Sud

Maroc - Espagne

Portugal - Suisse

Quarts de finale

Croatie - Brésil

Pays-Bas - Argentine

Maroc - Portugal

Angleterre - France

Demi-finales

Argentine - Croatie

France - Maroc

Match pour la troisième place

Croatie - Maroc

Finale

Argentine - France

Hommes du match

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe du monde de football 2022

Coupe du monde de football 2022